Julie Berman (transgenderactiviste) (1968-2019), Canadese transgenderactiviste
 Julie Marie Berman (1983), Amerikaanse actrice